Girirejo (Bagor)
 Girirejo (Imogiri)
 Girirejo (Kaliangkrik)
 Girirejo (Ngablak)
 Girirejo (Ngombol)
 Girirejo (Tegalrejo)
 Girirejo (Tirtomoyo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing